Hrvatska:
 Babinac (Ivanska), naselje u općini Ivanska
 Babinac (Velika Pisanica), naselje u općini Velika Pisanica

BiH:
 Babinac (Bosanska Dubica, BiH), naselje u općini Bosanska Dubica